Die Liste der Flüsse in Polen listet Flüsse, kleinere Fließgewässer und kanalisierte Gewässer auf, die auf dem Gebiet Polens verlaufen. Die Buchstaben R bzw. L bezeichnen die Zuflussseite rechts bzw. links von der Quelle aus gesehen.

Flusssysteme 
Bei den größten Flusssystemen des Landes, dem der Weichsel und dem der Oder, zeigt sich eine deutliche Asymmetrie der Einzugsgebiete. Die linken Nebenflüsse sind deutlich weniger lang und wasserreich als die rechten. Das Flächenverhältnis zwischen linker und rechter Seite der Einzugsgebiete beträgt bei der Weichsel 27:73 und bei der Oder 30:70. Der wesentliche Grund hierfür liegt in den mehrfachen Überdeckungen durch nordeuropäisches Inlandeis während des Quartärs. Vor den wechselnden Lagen des Eisrandes wurden die Flüsse zur Seite gedrängt, wobei sie überwiegend einen Abfluss nach Westen fanden und dabei Täler bildeten, die auch nach Abschmelzen des Eises erhalten blieben und viele Abflusslinien vorgaben.

Das Flussnetz ist in Polen zwar recht dicht, aber unregelmäßig. In den Hochländern der Karpaten (polnisch: Karpaty) und der Sudeten (polnisch: Sudety) kann es bis zu vier Mal dichter sein als im Tiefland, wo die Niederschläge niedriger sind und die Böden meistens durchlässiger. Aber auch im Tiefland variiert die Bodendurchlässigkeit und damit die Gewässerdichte stark. Dichter ist das Gewässernetz in grundwassernahen Niederungen und über lehmigen Grundmoränengebieten.

Bedingt durch den geringen Tidenhub in der Ostsee münden die größeren Flüsse in einem Flussdelta. Der Hauptmündungsarm der Oder durch die Nehrung des Oderhaffs, die Swine, hat auch ein Rückseitendelta ausgebildet.

Hydrologische Merkmale 
Die Flüsse in Polen werden hauptsächlich durch Niederschlagswasser wie Schnee und Regen gespeist, seltener durch Tiefenwässer. Die Abflüsse und damit die Wasserstände variieren je nach den klimatischen und topographischen Gegebenheiten der Einzugsgebiete. Die geringsten Schwankungen der Wasserstände gibt es in Seengebieten, die größten bei Gebirgsflüssen wie dem Dunajec, wo sie 9 bis 10 Meter erreichen können.

Die meisten Flüsse Polens frieren im Winter zu; im Westen für etwa einen Monat und im Osten bis zu drei Monate.
In der Regel gibt es zwei Hochwasserzeiten: Mit dem Abschmelzen der Schneedecke im Frühling zwischen Februar und April, und in den Sommermonaten Juni und Juli durch starke Regenfälle in den Bergen. Niedrigwasser gibt es vor allem im frühen Herbst. An der Ostseeküste können auch Stürme das Wasser landeinwärts drücken und so Hochwasser verursachen.

Abflussgebiete 
Die Flüsse gehören zum Einzugsgebiet Ostsee, des Schwarzen Meeres und der Nordsee. Anteilig entwässern sie:
 zu 99,7 % in die Ostsee:
 über die Weichsel (Wisła): 55,7 %;
 über die Oder (Odra): 33,9 %;
 über weitere, direkt in die Ostsee mündende Flüsse: 9,3 %;
 über die Memel (poln. Niemen): 0,8 %;
 daneben ins Schwarze Meer:
 über die in die Donau mündende Orava (Arwa)
 über den in den Dnister mündenden Fluss Strwiąż;
 und in die Nordsee:
 über die beiden in die Elbe mündenden Flüsse Izera (Iser) und Orlice (Adler).

Liste der größeren Flüsse in Polen

Flüsse mit Abfluss in die Ostsee

Einzugsgebiet der Weichsel 
In die Weichsel führt eine Vielzahl von Flüssen. Alle Flüsse sind im Artikel Flusssystem Weichsel, pl. Wisła, verzeichnet.

Einzugsgebiet der Oder 

Die Liste enthält nur Zuflüsse der Oder, die – auch nur teilweise – auf polnischen Gebiet verlaufen. Weitere Zuflüsse befinden sich in Tschechien und Deutschland. Die Reihenfolge ist jeweils flussabwärts angegeben.

Einzugsgebiet der Memel 
Zum Flusssystem der Memel (polnisch Niemen), die selbst nicht polnisches Gebiet berührt, gehören
 L Czarna Hańcza
 L Marycha

Direkter Abfluss in die Ostsee 
 Stary Zdrój (auch Kanał Zdrojowy – Altwasser)
 Rega
 L Kanał Włodarka
 Błotnica (Spiebach)
 Parsęta (Persante)
 Malechowska Struga (Abfluss des Feuchtgebietes Solne Bagno bei Kołobrzeg)
 Czerwona (Wonne)
 Jamieński Nurt (Abfluss bei Mielno)
 Kanał Szczuczy (Abfluss bei Dąbkowice)
 Martwa Woda (Todtes Wasser)
 Wieprza (Wipper)
 Kopań (Vitter See), ein langgestreckter Strand- bzw. Binnensee
 Głównica (Glawitz oder Steinglawnitz)
 Potynia (Potene)
 Czarna
 Słupia (Stolpe)
 R Skotawa (Schottow)
 L Kamienica (Kamenz)
 L Kwacza (Quacke)
 L Bytowa (Bütow)
 Orzechowa (Freichower Bach)
 Łupawa  (Lupow)
 L Bukowina  (Buckowin)
 Łeba (Leba)
 R Chełst
 Lubiatówka
 Bezimienna
 Piaśnica
 Czarna Woda
 Płutnica
 Kanał Żelistrzewo
 Gizdepka
 Kanał Mrzezino
 Reda
 Zagórska Struga
 Kanał Leniwy
 Chylonka
 Kacza (Große Beerlose)
 Potok Kolibkowski (auch Kolibianka)
 Swelina (Grenzbach oder Menzelbach)
 Kamienny Potok
 Potok Karlikowski (auch Potok Świemirowski)
 Potok Oliwski (auch Radosna Struga – deutsch Glettkaubach)

Indirekter Abfluss in die Ostsee 
Die Nehrungen der Ausgleichsküste haben mehrere innere Küstengewässer abgeschnürt, über die weitere Flüsse die Ostsee erreichen.

über das Stettiner Haff:
 Karwia Struga
 Pleśnica (Plinz-Graben)
 Krampa
 Karpina (Karpiner Bach)
 Gowienica (Hufnitz oder Gubenbach)
 Łącki Rów
 Kanał Czarnociński
 Kanał Śmieciowy
 Kanał Torfowy

über die Świna:
 Ognica
 Rzecki Nurt

über die Dziwna (Dievenow):
 Szczuczyna (Hecht-Graben)
 Kurawa (Kurow)
 Lewieńska Struga (Lauenscher Bach)
 Skarchówka (Scharchower Bach)
 Dusinka (Düssiner Bach) (Wołczenica deutsch Völzer Bach)
 Świniec (Schwenzer Bach)

über das Frische Haff (Zalew Wiślany):
 Nogat
 Elbląg (Elbing)
 Pasłęka (Passarge)
 Pregolja (deutsch: Pregel, Russland)
 L Łyna
 R Guber
 L Dajna

Flüsse mit Abfluss in das Schwarze Meer

Über den Dniestr (Dnister) 
 L Strwiąż (ukr. Strywihor)
 L Łodynka (ukr. Lodynka)
 L Łodyna
 R Olchy
 R Jasieńka (ukr. Jassinka)
 R Smorz
 R Stebnik
 R Maksymów
 L Mszaniec (ukr. Mschanjez)
 R Mszanka
 L Lechniewa

Über die Donau 
 Orava
 Czarna Orawa (slowak. Čierna Orava)

Flüsse mit Abfluss in die Nordsee

Über die Elbe 
 R Izera
 R Dzika Orlica (Wilde Adler, im Oberlauf Erlitz)
 R Szkło
 R Czermnica (Tscherbeneyer Wasser bzw. von 1937–1945 Grenzecker Wasser)

Weblinks 
 Liste der Fließgewässer in Polen (Wykaz nazw wód płynących) (polnisch/englisch)
 Interaktive Karte mit den (bedeutendsten) Flüssen Polens
 Wasserstände an den Messstationen an polnischen Flüssen

Einzelnachweise 

!
Polen